Пуэ́нтес-де-Гарси́я-Родри́гес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эуме. Занимает площадь 249,4 км². Население — 11336 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 76 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Ла-Коруньи